Сэр Фрэнк Лесли Уолкотт (; ) — барбадосский профсоюзный и политический деятель, дипломат и один из десяти национальных героев Барбадоса. Он сыграл ключевую роль в организации рабочего движения Барбадоса, а также был важной фигурой в борьбе за независимость и стимулировании гражданского участия в политической жизни страны.

Биография 
Фрэнк Уолкотт родился в Сент-Питере и лишился отца-полицейского ещё в раннем возрасте. Он вырос в Бриджтауне, где ходил в среднюю школу для мальчиков Уэсли Холла и с раннего возраста преуспевал в математике и дебатах.

К рабочему движению его в 1945 году привлёк Хью Спрингер, на тот момент профсоюзный лидер и генеральный секретарь Прогрессивной лиги. Став активным профсоюзным деятелем в возрасте около двадцати лет, Уолкотт отдал Союзу рабочих Барбадоса более 50 лет. Когда Спрингер занял пост в Университете Вест-Индии, Уолкотт 5 ноября 1947 года стал первым генеральным секретарём Союза рабочих Барбадоса.

Он также трижды (в 1960—1963, 1966—1969 и 1977—1980 годах) занимал пост президента Карибского конгресса труда (региональной федерации профобъединений Вест-Индии), а также работал в Административном совете Международной организации труда и был вице-президентом Исполнительного совета Международной конфедерации свободных профсоюзов. Помимо этих должностей, Уолкотт также работал в Американском институте развития свободного труда и был председателем Всемирной конференции по вопросам занятости.

В политике Уолкотт был членом парламента в Палате собрания Барбадоса в 1945—1966 годах и затем между 1971 и 1976 годами. Сначала он был членом либеральной (формально левоцентристской) Барбадосской лейбористской партии, но вместе с рядом других недовольных откололся от партии из-за её слишком консервативных позиций, чтобы основать более левую Демократическую лейбористскую партию. Был критической фигурой для профсоюзной ориентации ДЛП и её борьбы за независимость Барбадоса. В период между этими сроками он занимал пост сенатора и возглавлял Сенат с 1986 по 1991 год.

После обретения Барбадосом независимости в 1966 году Уолкотт был первым послом страны в Организации Объединенных Наций. Уолкотт также был известен как судья по крикету (umpire).

Он был произведён в кавалеры Ордена Британской империи в честь Дня рождения королевы 1954 года. В 1987 году Уолкотт был удостоен высшей награды Барбадоса — звания кавалера св. Андрея (КА) Ордена Барбадоса. В его честь названо здание сэра Фрэнка Уолкотта в Сент-Майкле (Барбадос).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте правительства Барбадоса
 Биография на сайте Демократической лейбористской партии
 Некролог на сайте МОТ

Профсоюзные деятели Барбадоса
Члены Палаты собрания Барбадоса
Постоянные представители Барбадоса при ООН
Спортивные судьи
Председатели Сената Барбадоса